Zborovsky steht für: 

 Sergei Wladimirowitsch Sborowski
 Mark Zborowski